Il singolare del torneo di tennis Singapore Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Ríos che ha battuto in finale Mark Woodforde 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Marcelo Ríos (campione)
 Goran Ivanišević (secondo turno)
 Michael Chang (primo turno)
 Jan-Michael Gambill (quarti di finale)

 Andrew Ilie (primo turno)
 Mikael Tillström (secondo turno)
 Paul Haarhuis (primo turno)
 Ramón Delgado (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1998
ATP Tour 1998